

Sigle 
 Game Developers Conference – Evento annuale videoludico
 Guglielmi Detachable Coil – spirale usata nel trattamento di aneurismi cerebrali

Codici 
 GDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Greenville Donaldson Center (Stati Uniti)
 gdc – codice ISO 639-3 della lingua gugu badhun

Informatica
 GDC – GNU D Compiler, un compilatore per il linguaggio D funzionante sotto Linux